Die Ericsson Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 30. März 2003 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr erneut gewann. Im Finale schlug er Carlos Moyá in drei Sätzen. Er gewann damit den 57. Titel der Karriere und nach 1990, 1995 und 1996 und 2001 und 2002 den sechsten Titel in Miami.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mark Knowles und Daniel Nestor, schieden als Erste der Setzliste im Viertelfinale gegen die späteren Turniersieger Roger Federer und Maks Mirny aus. Im Finale schlugen sie Leander Paes und David Rikl und sicherten sich damit den zweiten gemeinsamen Titel. Für Federer war es der einzige Masters-Titel im Doppel, für Mirny der dritte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.000.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.250.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)